Фигурное катание на зимней Универсиаде 2009 года — соревнования по фигурному и синхронному катанию на XXIV Всемирной зимней Универсиаде. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду, а также между командами синхронного фигурного катания.

Все соревнования проводились с 21 по 24 февраля 2009 года в Харбине на арене «Харбинского международного выставочного и спортивного центра» ().

В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2009 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1981 года и 31 декабря1991 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары), а в синхронном катании страны представляют по одной команде.

В отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах не происходит квалификации для исполнения произвольной программы (танца). То есть все спортсмены исполняют оба (а танцоры — три) вида программ.

Обязательный танец на турнире был пасодобль.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Синхронное катание

Расписание 
(UTC+8)

 21 февраля
 14:00 — Церемония открытия
 14:30 — Танцы (обязательный танец)
 16:30 — Мужчины (короткая программа)
 19:30 — Пары (короткая программа)
 22 февраля
 13:00 — Танцы (оригинальный танец)
 15:35 — Пары (произвольная программа)
 17:40 — Мужчины (произвольная программа)
 23 февраля
 14:00 — Женщины (короткая программа)
 18:50 — Произвольнай танец
 21:50 — Синхронное катани (короткая программа)
 24 февраля
 14:30 — Женщины (произвольная программа)
 19:55 — Синхронное катание (произвольная программа)
 25 февраля
 18:30 — Показательные выступления

См. также 
 Список медалистов по фигурному катанию на зимних Универсиадах

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты на сайте ИСУ
 Расписание соревнований на официальном сайте Универсиады

2009 год в фигурном катании
Фигурное катание в Китае
2009
Универсиада
Зимняя Универсиада 2009